All Saints puede referirse a:

 All Saints (Antigua y Barbuda), localidad de Antigua y Barbuda. 
 All Saints, serie de televisión australiana, protagonizada por John Howard, John Waters y Judith McGrath.
 All Saints, grupo musical femenino que publicó su primer disco en el año 1997. El grupo está formado por Melanie Blatt, Shaznay Lewis, Nicole Appleton y Natalie Appleton.